Protis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1887. Protis ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Protis